Kestilä är en f d kommun i landskapet Norra Österbotten i Uleåborgs län. Kestilä hade 1 574 invånare år 2008 och en yta på 606,53 km².

Den 1/1 2009 slogs kommunerna Kestilä, Piippola, Pulkkila och Frantsila ihop och den nya Siikalatva kommun etablerades.

Kestilä är enspråkigt finskt.

Före detta finländska kommuner
Siikalatva